Jennifer Stone puede referirse a:

 Jennifer Stone (1981-), actriz porno checa;
 Jennifer Stone, piragüista estadounidense.